Catharina Juliana (Cathrine Julie) Léfren, född 8 januari 1782 på Sålla i Sjögestads socken, Östergötlands län, död 18 november 1854 i Linköping, var en svensk textilkonstnär.

Hon var dotter till översten Nils Adolf Ekenman (adlad af Ekenstam) och Catharina Margaretha Götherhielm och från 1805 gift med brukspatronen Lars Gustaf Léfren samt syster till Henrietta Charlotta Ekenman af  Ekenstam och Augusta Ulrica Ekerman af Ekenstam. Hon medverkade i Konstakademiens utställningar med broderier.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del III sid 495, Allhems Förlag, Malmö. LIBRIS-ID:8390296

Kvinnor
Födda 1782
Avlidna 1854
Personer från Sjögestads socken
Svenska textilkonstnärer under 1800-talet